Пётр Ульянович Беляков (гг. рождения и смерти не известны) — саратовский губернатор в 1802—1807.

Биография 
Уроженец Саратова. Из мещан — сын отставного солдата, мелкого торговца, умершего ещё до его рождения, и молочницы. Учился в школе военных кантонистов в Вольске.

Служил на Кавказе, где пользовался покровительством князя Цицианова. Прошел путь от рядового солдата до полковника.

По совету князя Цицианова перешёл на гражданскую службу в Петербурге. Там познакомился с графом Кочубеем, у которого «вошел в фавор». В сентябре 1802 года Кочубей стал министром внутренних дел и назначил Белякова Саратовским гражданским губернатором, выхлопотав ему чин действительного статского советника.

В начале 1807 года в сенат поступила на Белякова жалоба асессора Саратовской казённой палаты В. Чеботарева. В ней губернатор обвинялся во всяческих злоупотреблениях.

Прибывшая в Саратов комиссия под руководством обер-прокурора П. С. Молчанова отнеслась к Белякову пристрастно и объявила его виновным. В результате губернатор был отстранен от должности. Пострадал и его покровитель Кочубей: в ноябре 1807 г. он подал прошение об отставке.

Беляков последние годы жизни провел в Саратове, где и был похоронен у старой Казанской церкви (ныне ул. Чернышевского).

Известно, что он был человек семейный, но о жене и детях никакой информации найти не удалось. Вдова саратовского губернатора Авдотья Ивановна Белякова переехала жить в Симбирск и стала первой попечительницей Симбирского «Дома трудолюбия» (открыт в 1820 г.).

Награды: ордена св. Анны 1 класса, св. Владимира 3 степени, св. Иоанна Иерусалимского.

Источники 
 Леопольдов А. Ф. Губернатор П. У. Беляков. (1802—1807). Сообщ. Ф. В. Духовников. — ТСУАК, 1894, т. 4, вып. 3, с. 5-8.
 Духовников Ф. В. Библиографические указания о П. У. Белякове // Труды Саратовской ученой архивной комиссии. — 1894. — Т. 4, Вып. 3. — С. 9-10.
 Саратовские губернаторы. П. У. Беляков

Примечания 

Саратовские губернаторы